Бурангул Куватов (; 1750 — 1833) — кантон­ный начальник, майор (1817), командир 1-й Башкирской конной команды (1806—1807). Участник русско-прусско-французской войны 1806—1807 годов, Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии 1813—1814 годов.

Биография 
Бурангул Куватов родился в 1750 году в селе Утягулово Ногайской дороги Оренбургской губернии. Его отец — Куват Кинзягулов, старшина Усерганской волости Ногайской дороги, участник Башкирского восстания 1755—1756 годов, родоначальник дворян Куватовых. 

В 1799—1817 годах являлся начальником 9-го башкирского кантона Оренбургского уезда Оренбургской губернии.

24 сентября 1805 года в Сеитовской слободе по представлению Г. С. Волконского в присутствии всех юртовых и походных старшин и 200 «отборнейших башкирцев» с принятием присяги Бурангулу Куватову было вручено знамя с вензелем Александра I за отличие в усмирении волнений уральских казаков в 1804 году. В дальнейшем знамя хранилось в управлении кантона как «святыня особого монаршего благоволения», с изменением нумерации кантона перешло в 10‑й кантон. Дальнейшая судьба знамени неизвестна.

Участник русско-прусско-французской войны 1806—1807 годов. В декабре 1806 года из людей 9-го кантона были сформированы две конные команды, первая под командованием майора М. В. Данкеева и поручика Бурангула Куватова и вторая под командованием майора Денисьева и старшины Аксувака Узебаева. 4 июня 1807 года обе команды в составе корпуса атамана М. И. Платова принимали участие в арьергард­ном бою под Веллау. Башкиры заманили в засаду французскую кавалерию, обстреляли из луков, а затем преследовали несколько километров. После подписания Тильзитского мира 27 июня Александр I представил Наполеону башкир, входивших в состав иррегулярных войск русской армии, что было запечатлено на картине П. Н. Бержере. В конце 1807 года команды были расформированы.

7 апреля 1811 года по указу императора Александра I был сформирован 1-й Башкирский конный полк, командиром которого назначен майор Звериноголовского гарнизонного батальона Добровольский. В июне полк прибыл в Симбирск и был направлен в Серпухов. Зимовал в Курской губернии. В марте 1812 года 1-й Башкирский полк выполнил кордонную службу на западной границе Российской империи в состав корпуса М. И. Платова. С началом Отечественной войны вместе с казаками Платова прикрывал отступление 2-й Западной армии.

7 сентября 1812 года полк участвовал в Бородинском сражении, а 8—9 сентября в битве при Можайске. С 20 сентября в составе отряда полковника И. Е. Ефремова дислоцировался в Молодях, до 26 октября охранял Серпуховскую дорогу. С 27 октября часть полка в составе армии участвовала в сражении под Малоярославцем, а 29—30 октября в преследовании противника.

В 1813 году 1-й Башкирский конный полк участвовал в осаде Данцига, в сражении при Берлине, в битве при Дрездене. В октябре 1813 года полк принял участие в Битве народов под Лейпцигом. Во время сражения 1-й полк вместе с 4-м, 5-м и 14-м башкирскими полками отправился на помощь 2-му, 15-му и 18-му башкирским полкам, сражающимся против дрезденского гарнизона. Позже участвовал в рейде ге­нерал-майора А. Х. Бенкендорфа в Голландию. 10 ноября 1813 года участвовал в осаде Девентера, 8-9 декабря в осаде Бреды, 9-10 марта 1814 года в сражении при Лаоне. 31 марта 1814 года участвует во взятии Парижа.

24 июля 1817 года капитан Бурангул Куватов был произведён в чин майора. В том же году он вместе с четырьмя женами, сыновьями и внуками был внесён в III часть дворянской родословной книги Оренбургской губернии. Награждён орденом Святой Анны 4‑й степени (20 мая 1808 года; до 1815 года именовалась 3-й степенью), медалями «В память Отечественной войны 1812 года» и «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 

Именем Бурангула Куватова названа деревня Бурангулово Кувандыкского района Оренбургской области.

Примечания

Литература 

 
  
  
 

Родившиеся в 1750 году
Родившиеся в Зианчуринском районе
Умершие в 1833 году
Персоналии по алфавиту
Бурангул Куватов
Башкирские кантонные начальники
Майоры (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения под Фридландом
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Смоленского сражения (1812)
Участники Бородинского сражения
Участники сражения под Малоярославцем
Участники сражения при Лейпциге
Участники сражения при Дрездене
Участники сражения при Париже
Награждённые медалью «За взятие Парижа»